W1 steht für:
 früherer Name des österreichischen Fernsehsenders ATV (Fernsehsender)
 früherer Name des Kommunikationssatelliten der Eutelsat Eutelsat 33B
 Radio W1, ein privater Hörfunksender aus Würzburg
 Wanderer W 1 „Puppchen“, ein Kleinwagen, den die Wanderer-Werke 1912 herausbrachten
 Besoldungsgruppe für Hochschullehrer, siehe Besoldungsordnung W

W-1 steht für:
 HMS Sunfish (N81), Bezeichnung eines ursprünglich britischen U-Bootes in sowjetischen Diensten
 W-1-Klasse, japanische Minensuchboot-Klasse

Siehe auch:
 1W

W1